Конлін Маккейб (20 серпня 1990) — канадський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Нік Маккейб (14 липня 1971) — британський гітарист та композитор.

Англійські прізвища